Campionato europeo di pallanuoto 2020 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 2020 – torneo maschile